Greten ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Greten (* 1972), deutscher Onkologe
 Heiner Greten (* 1939), deutscher Mediziner
 Ton Greten, niederländischer Tänzer und Choreograph

Siehe auch:
 Gräten
 Grethen